Etiënne Esajas – calciatore olandese
 Harvey Esajas – ex calciatore olandese
 Malcolm Esajas – calciatore olandese
 Martin Esajas – ex cestista olandese
 Wim Esajas – mezzofondista surinamese